Era uma vez (expressão)

 Cinema
 C'era una volta il West, western de Sergio Leone (1968), chamado no Brasil Era uma vez no Oeste
 Giù la testa, filme italiano de 1971, chamado no Brasil Era uma vez a Revolução
 Era uma vez na América, filme de Sergio Leone, com Robert de Niro (1984)
 Underground (filme), produção europeia (1995) vencedora da Palma de Ouro, chamado em Portugal Underground - Era uma vez um País
 Boleiros - Era uma Vez o Futebol..., filme brasileiro (1998) com Cássio Gabus Mendes e Flávio Migliaccio
 About a Boy (filme), um filme baseado no livro de mesmo nome, chamado em Portugal Era Uma Vez Um Rapaz
 Era uma vez no México, filme de Robert Rodríguez, com Antonio Banderas (2003)
 Era uma Vez... (filme), produção brasileira (2008)

 Televisão
 Era uma vez... (telenovela), produção brasileira de 1998
 Once Upon a Time (série de televisão), exibida como Era Uma Vez em Portugal e  Brasil

Animação
 Era uma vez... o homem, série francesa de animação
 Era Uma Vez… o Espaço, série franco-japonesa de animação
 Era Uma Vez... a Vida, série francesa de animação
 Era Uma Vez... as Américas, série francesa de animação
 Era Uma Vez... os Exploradores, série francesa de animação
 Era Uma Vez... o Planeta Terra, série francesa de animação
 Era uma vez um Garoto, filme de animação da série Animatrix

 Música
 Era uma Vez (ao vivo), álbum da dupla Sandy e Júnior
 Era uma vez um rapaz, álbum de Sérgio Godinho
 Era uma Vez um Homem e Seu Tempo, álbum de Belchior

 Livro
 About a Boy - um livro do escritor Nick Hornby, chamado em Portugal Era Uma Vez Um Rapaz''

Ver também 
 

Desambiguações de artes